Мікоян Анастас Іванович
 Мікоян Анастас Олексійович, більше відомий як Стас Намін